Marcos Freitas (* 8. April 1988 in Funchal) ist ein portugiesischer Tischtennis-Nationalspieler. Er wurde 2011 Europameister im Doppel sowie 2014 im Team und qualifizierte sich 2008, 2012 und 2016 für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. 2015 gewann er bei der Europameisterschaft Silber im Einzelbewerb.

Werdegang 
Marcos Freitas gehörte in seiner Jugend zu den besten Spielern Europas. Bei Jugend-Europameisterschaften gewann er sechs Titel: Im Einzel 2002 und 2006, im Doppel 2003 (mit Antonin Schwarzer, CZE), 2004 (mit Tiago Apolónia) und 2005 (mit Tomislav Kolarek, HRV) sowie im Mixed 2005 (mit Daniela Dodean, ROU).

Bei den Erwachsenen-Europameisterschaften erreichte Marcos Freitas 2008 im Doppel mit Tiago Apolónia das Halbfinale. Im gleichen Jahr qualifizierte er sich für die Teilnahme am Einzelwettbewerb der Olympischen Sommerspiele. 2011 wurde er Europameister im Doppel mit Andrej Gaćina. Weiter nahm er 2012 an den Olympischen Sommerspielen teil, 2014 siegte er im DHS Europe Cup und bei den Team-Europameisterschaften, im Ranglistenturnier Europe TOP-16 und bei der EM wurde er 2015 Zweiter.

Seit 2004 (bis 2017) war er bei allen vierzehn Tischtennisweltmeisterschaften vertreten, im Einzel und Doppel erreichte er dabei mehrmals das Achtelfinale. Mit der Mannschaft war sein erstes Ergebnis noch der 34. Platz, der im Lauf der Jahre kontinuierlich verbessert werden konnte. 2014 und 2016 kam das Team bis ins Viertelfinale. Bei den Olympischen Spielen 2016 erreichte er im Einzel das Viertelfinale, im Teamwettbewerb schied die portugiesische Mannschaft aber schon in der ersten Runde gegen den amtierenden Europameister Österreich aus.

Vereine 
Marcos Freitas spielte von 1994 bis 2003 beim portugiesischen Verein Grupo Desportivo do Estreito, danach bis 2006 beim Clube Desportivo de São Roque. 2006 wechselte er in die deutsche Bundesliga zum TTC Jülich, schloss sich 2008 dem Verein Borussia Düsseldorf an und gewann mit dessen Herrenmannschaft die deutsche Meisterschaft und die Champions League. Ein Jahr später kehrte er zum TTC Jülich zurück. In der Saison 2010/2011 spielte er bei TTF Liebherr Ochsenhausen, von 2011 bis 2018 war er in Frankreich beim AS Pontoise-Cergy TT aktiv, mit dem er 2014 und 2016 dessen erste beide Champions League-Titel erringen sowie mehrmals französischer Meister werden konnte. 2018 wechselte er zum russischen Verein Gazprom Fakel Orenburg.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Homepage von Marcos Freitas (englisch) (abgerufen am 24. Juli 2012)
 Weltranglistenplatzierungen
  (abgerufen am 24. Juni 2014)
  (abgerufen am 24. Juni 2014)
  (abgerufen am 24. Juni 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Portugal)
Tischtennisspieler (AS Pontoise-Cergy TT)
Tischtennisspieler (Gazprom Fakel Orenburg)
Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Portugal)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Portugal)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Träger des Ordens des Infanten Dom Henrique (Komtur)
Person (Funchal)
Portugiese
Geboren 1988
Mann